In 1926/27 werd het achtste Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Na dit seizoen werd de competitie ontbonden en werden de Württembergse en Badense competitie heringevoerd. 

VfB Stuttgart werd kampioen en plaatste zich voor de Zuid-Duitse eindronde. Vanaf dit seizoen mochten ook de vicekampioenen naar de eindronde. Karlsruher FV werd tweede in zijn groep en Stuttgart vijfde op zes clubs.

Bezirksliga

Kreisliga

Mittelbaden
Uit de Kreisliga Mittelbaden is enkel kampioen VfB Karlsruhe bekend.

Oberbaden

Südbaden

Schwarzwald-Bodensee

Alt-Württemberg

Cannstatt
Uit de Kreisliga Cannstaat is enkel kampioen VfR Gaisburg bekend.

Enz-Neckar
Uit de Kreisliga Enz-Neckar is enkel kampioen 1. FC 08 Birkenfeld bekend.

Promotie-eindronde
Doordat er beslist werd dat de competitie in twee reeksen verdeeld werd promoveerden alle deelnemers die aan de eindronde deelnamen.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1926
Duits competitievoetbal 1926/27